Herman Rasschaert, Belgisch geestelijke
 Théo Rasschaert, Belgisch syndicalist